Световното първенство по снукър през 1993 г. се провежда в Театър Крусибъл, Шефилд, Великобритания от 16 до 3 май. Победител е Стивън Хендри, който побеждава на финала Джими Уайт с 18-4 фрейма.

Най-голям брейк 
Максимален брейк от 147 на турнира постига Джими Уайт в мача си срещу Тони Драго.

Награден фонд 
Победител: £ 175 000

Резултати 

 

1992